Un expandeur (en anglais expander) est un processeur MIDI, matériel ou logiciel, qui stocke des sons échantillonnés sur une mémoire informatique.
 Un expander (effet) ou expanseur audio est un dispositif dont le rôle est en sonorisation de diminuer le volume sonore lorsque le signal passe en dessous d'un certain seuil.